Lísias de Araújo Tomé (Uberlândia, 13 de maio de 1961) é um político brasileiro, que foi prefeito do município de Cascavel, Oeste do Paraná.

Histórico 
Lísias de Araújo Tomé nasceu em 13 de maio de 1961, no município mineiro de Uberlândia. Formou-se em medicina pela Universidade Federal do Paraná e transferiu-se para Cascavel.  

No pleito municipal do ano 2004 foi eleito prefeito, cargo para o qual tentou ser reeleito em 2008 e 2012, sem sucesso.

Principais realizações 

Como prefeito construiu a Praça da Bíblia e deu continuidade às obras do Teatro Municipal.

Veja também

Prefeitos de Cascavel (Paraná)